Igor Filobok (oft auch Jörg Filobok; * 15. August 1987 in Qaraghandy, Kasachische SSR) ist ein deutsch-kasachischer Eishockeyspieler, der seit 2014 bei den Eisbären Heilbronn in der Regionalliga Südwest unter Vertrag steht.

Karriere 
Igor Filobok wechselte 2005 aus der Jugend des SC Bietigheim-Bissingen in die Oberliga zu den Heilbronner Falken, mit denen er 2007 in die 2. Bundesliga aufstieg. Seit dieser Zeit stand der Flügelstürmer ununterbrochen im Kader der Unterländer, bis er während der Saison 2008/09 aufgrund einer Schulterverletzung langfristig ausfiel und daraufhin sein älterer Bruder Michael Filobok, der schon als Junior bei den Falken spielte, unter Vertrag genommen wurde.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (SC Bietigheim-Bissingen)
Eishockeyspieler (Heilbronner Falken)
Deutscher
Russlanddeutscher
Geboren 1987
Mann